Valar (Tolkien) — deuses do universo lietrário de J.R.R.Tolkien
Valier (Illinois) — aldeia dos Estados Unidos
Valier (Montana) — cidade dos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos